Dobos Éva (1944–2016) műfordító, szinkrondramaturg, költő
 Dobos Éva (1961) grafikus
 Dobos Éva (1983) Eve Angel, magyar pornószínésznő és fotómodell születési neve
 Dobos Éva (?) modell, manöken

Hasonló nevű
 A. Dobos Éva (1955) műfordító

Jegyzetek